Film en televisie:
 Barbro Svensson (1938), actrice
 Bo Svenson (1941), acteur
 Christoffer Svensson (1983), acteur
 Helinä Svensson-Timari (1887-1958), Finse acteur en voordrager
 Inga Swenson (1932), actrice
 Gustav Svensson (1950), acteur
 Jeremy Svenson, regisseur en producer
 Lars Svenson, pornoacteur
 Per Svensson (1965), acteur
 Rikard Svensson (1973), acteur
 Stefan Svensson (1967), acteur
Muziek:
 Alf Svensson (1967), heavymetalgitarist
 Andreas Tyrone Svensson (1973), gitarist
 Barbro Margareta Svensson (1938), zangeres
 Daniel Svensson (1977), drummer
 Esbjörn Svensson (1964-2008), jazz pianist, acteur en oprichter van Esbjörn Svensson Trio
 Jan Svensson (ook wel Harpo) (1950), zanger
 Martin Svensson (1978), zanger
 Ola Svensson (1986), zanger en songwriter
 Peter Svensson (1974), gitarist
 Svenson (alias) (1973), trance-dj
Politiek:
 Alf Svensson (1938), politicus
 Eva-Britt Svensson (1946), politicus en voormalig lid van Europees parlement
 Göte Svenson (1924-2013), ambtenaar en gouverneur van Östergötlands län
Sport:
 Åke Svenson (1953), middellangeafstandsloper
 Åsa Svensson (1971 / 1975), tafeltennisspeler
 Anders Svensson (Teckomatorp) (1939-2007), voetballer
 Anders Svensson (Göteborg) (1976), voetballer
 Anders Svensson (Kungälvs KK) (1977), voetballer
 Annica Svensson (1983), voetbalster
 Artur Svensson (1901-1984), sprinter en middellangeafstandsloper
 Björn Svensson (1986), ijshockeyspeler
 Bo Svensson (1979), voetballer
 Camilla Svensson (1969), voetbalster
 Carl-Enock Svensson (1895-1986), meerkamper
 Carl Svensson (1879-1956), touwtrekker en gewichtheffer
 Egon Svensson (1913-1995), worstelaar
 Einar Svensson (1894-1959), ijshockeyspeler
 Eric Svensson (1903-1986), hink-stap-springer en verspringer
 Fritiof Svensson (1896-1961), worstelaar
 Georg Svensson (1908-1970), waterpolospeler
 Gerry Svensson (1958-2005), worstelaar
 Gösta Svensson (1929), hoogspringer
 Gottfrid Svensson (1889-1956), worstelaar
 Gustav Svensson (1987), voetballer
 Hans Svensson (1955), roeier
 Hugo Svensson (1891-1960), polstokhoogspringer
 Ing-Marie Svensson (1950), kanovaarster
 Ingemar Svensson (1929-2004), roeier
 Jonas Svensson (tennisser) (1966), tennisser
 Jonas Svensson (voetballer) (1993), voetballer
 Kalle Svensson (1925-2000), voetballer
 Karl Svensson (1984), voetballer
 Kjell Svensson (1938), ijshockeyspeler
 Lars Svensson (1926-1999), ijshockeyspeler
 Lennart Svensson (1950), worstelaar
 Madelein Svensson (1969), snelwandelaarster
 Magnus Svensson (1963), ijshockeyspeler
 Magnus Svensson (1969), voetballer
 Magnus Pääjärvi-Svensson (1991), ijshockeyspeler
 Marie Svensson (1967), tafeltennisspeelster
 Mats Svensson (1943), zwemmer
 Mats Ola Svensson (1964), voetballer
 Michael Svensson (1975), voetballer
 Ola Svensson (1980), voetbaldoelman
 Oskar Svensson (1995), langlaufer
 Peter Svensson (1983), handballer
 Per Svensson (1943–2020), worstelaar
 Ragnar Svensson (1934), worstelaar
 Roland Svensson (1945-2014), worstelaar
 Rolf Svensson (1935), boogschutter
 Rudolf Svensson (1899-1978), worstelaar
 Sigurd Svensson (1912-1969), ruiter
 Snowy Svenson (1898-1955), rugbyspeler 
 Tommy Svensson (1945) voetbalmanager en voormalig voetbalspeler
 Tomas Svensson (1968), handbaldoelman
 Tore Svensson (1927), voetballer
 Victoria Svensson (1977), voetbalster
Overige:
 Andrew E. Svenson (1910-1975), schrijver en uitgever
 Antero Svensson (1892-1946), Fins generaal-majoor
 Catharina Svensson (1982), model, verkozen tot Miss Earth 2001
 Frey Svenson (1866-1927), doctor en professor in de psychologie
 Felipe Rodriquez-Svensson (1969), hacker en medeoprichter van de internetprovider XS4ALL
 Harald Svensson II (994-1018), koning van Denemarken
 Hemliga Svensson, Zweedse komedie uit 1933
 Lars E. O. Svensson (1947), econoom
 Johan Svensson (1896-1918), Fins soldaat
 Lars Svensson (1941), ornitholoog
 Matilda Svensson (1977), journalist, radiopresentator
 Pål Svensson (1950), beeldhouwer
 Pelle Svensson (1943), advocaat
 Pimpernel Svensson, film uit 1950
 Sven Svensson (overleden 1104), Deense prins
 Svensson (modewinkel), fashion retailer
 Svensson Svensson, Zweedse komedieserie

Achternaam